Andersen Creek steht für:

 Andersen Creek (Alaska), Fluss in Alaska, Vereinigte Staaten
 Andersen Creek (Antarktika), Fluss in Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Anderson Creek